Леонид Иванович Максимов (? — ?) — советский партийный государственный деятель, первый заместитель председателя Совмина РСФСР — министр производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР (1964).

Биография 
 1956—1963 гг. — директор ордена Ленина совхоза «Кубань» Гулькевичского района Краснодарского края,
 1963—1964 гг. — заведующий отделом лёгкой, пищевой промышленности и торговли ЦК КПСС,
 январь-декабрь 1964 г. — первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР, министр производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.

Примечания

Источники 
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Заведующие отделами ЦК КПСС
Министры сельского хозяйства РСФСР
Первые заместители председателя Совета Министров РСФСР
Директора совхозов
Делегаты XXII съезда КПСС